São Matheus kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jucás (ort), Ceará, 
 São Mateus do Sul (ort), Paraná, 
 São Mateus (ort), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar